Аббатство Эльдена — один из древнейших монастырей в Померании, основанный в 1199 году в окрестностях Грайфсвальда. В 1535 году во время Реформации и распространения лютеранства в Померании аббатство было упразднено. До настоящего времени сохранились руины монастырских строений.

История 

Ещё в XII веке на юге княжества Рюген, находившегося в вассальной зависимости от Дании, монахами-цистерцианцами из аббатства Эсром на острове Зеландия был основан монастырь, уничтоженный в 1198 году в ходе войны между Данией и Бранденбургом. Князь Рюгена Яромар I, женатый на принцессе из Датского Дома, снова пригласил монахов-цистерцианцев из Дании, пожаловав им земли в устье реки Хильда для основания нового монастыря.

На пожалованной князем территории находились соляные промыслы и в 1199 году здесь было основано аббатство, которое в 1204 году было официально признано римским папой Иннокентием III. Князья Рюгена пожаловали обширные земли, но практически все они представляли собой спорные территории между княжеством и сопредельными государствами.

Название «Хильда» было дано монастырю по названию реки, первое упоминание о которой в документах относится к 1241 году («Hildam Fluvium»). Тем не менее, считается, что монастырь был назван в честь реки, а не наоборот. Название обители менялось несколько раз с 1204 года от «Хильда или Ильда» до «Хилда» в 1220 году, затем «Эльдена» в 1347 году и Эльденов в 1621 году. Наконец за аббатством закрепилось предпоследнее название. В 1939 году район Грайфсвальда, прилегающий к руинам бывшего монастыря получил это же название — Эльдена.

Около аббатства Эльдена на пересечении древних торговых путей в первой половине XIII века возник посёлок рабочих, трудившихся на добыче соли, в скором времени ставший городом Грайфсвальд. В 1241 году князь Рюгена Вицлав I и герцог Померании Вартислав III пожаловали аббатству право устраивать ярмарку. После того, как в аббатстве был похоронен Вратислав III, в нём была основана усыпальница для представителей Померанского Дома. В 1249 году за монастырём было признано право владения церковью Святого Николая и церковью Святой Марии в Грайфсвальде. Одной из статей дохода монастыря было производство и продажа пива.

Возведение монастырского комплекса продолжалось в течение четырёх столетий. Строительство началось с восточной части монастырской церкви в 1200 году и закончилось в начале XV века существенной доработкой западного фасада церкви и нефа здания самого аббатства. Монастырь играл важную роль в христианизации Западной Померании.

В 1534 году на ландтаге в Трептове-на-Реге герцоги Барним XI и Филипп I признали лютеранство в качестве официального исповедания в герцогстве Померания. Монастыри и аббатства подверглись секуляризации. В 1535 году аббатство Эльдена было упразднено и на его месте было основано княжество Эльдена. Герцог Филипп I завладел имуществом монастыря и на месте аббатства основал ферму. Последние настоятель обители Энвальд Шинкель и приор Михаэль Кнабэ жили в аббатстве до самой смерти.

Бывший монастырь сильно пострадал в ходе Тридцатилетней войны (1618—1648). В 1634 году аббатство вместе с большой частью бывших монастырских угодий последний герцог из Померанского Дома Богуслав XIV пожаловал Университету Грайфсвальда. Во время оккупации Померании Швецией (1648—1815) здания монастыря стали разбирать для строительства и ремонта укреплений и исторического центра Грайфсвальд.

Интерес к обители возник в начале XIX века с эпохой романтизма и появлением картин Каспара Давида Фридриха, изобразившего руины аббатства.

В 1828 году под патронатом Университета было положено начала археологическим раскопкам в бывшем монастыре, а на территории аббатства Петером Йозефом Леннэ был создан парк. В 1926—1927 годах Ханс Клоер в ходе раскопок восстановил исходное состояние монастырских зданий. Руины аббатства включают в себя части церковного нефа и монастырское здание, пивоваренный завод с погребами, амбар и части монастырских стен XIV века. В 1960-х годах после очередных мер по сохранению исторического наследия бывшей обители здесь был построен театр под открытым небом, а затем на территории монастыря стали проводить различные культурные мероприятий. В 1995 и 1996—1997 годах Государственное управление по охране исторических памятников (Landesamt für Denkmalpflege) и город Грайфсвальд совместными усилиями привели ещё одни раскопки и реставрационные работы, которые в конечном итоге привели к созданию культурного центра «Еврорегиона Померании».

Галерея

Литература 
 Julius Heinrich Biesner: Geschichte von Pommern und Rügen nebst angehängter Specialgeschichte des Klosters Eldena. Koch, Greifswald 1839, 552 Seiten, online.
 Theodor Pyl: Geschichte des Cistertienserklosters Eldena im Zusammenhange mit der Stadt und Universität Greifswald. 1. und 2. Teil und Nachtrag in 2 Bd. Greifswald, Bindewald: 1880—1883.
 Horst Wernicke (Hrsg.): Greifswald. Geschichte der Stadt, Schwerin 2000. ISBN 3-931185-56-7
 Darin:
 Günter Mangelsdorf: Zur Ur- und Frühgeschichte des Greifswalder Gebietes, zu den Anfängen des Klosters Eldena und der Stadt Greifswald im 12./13. Jahrhundert, S. 24-26.
 Norbert Buske: Hinweise auf die Kirchengeschichte Greifswalds von der Gründung der Stadt bis in die Zeit der beiden Weltkriege, S. 161—163.
 Günter Mangelsdorf: Kloster Eldena bei Greifswald und der Beginn des deutsch-slawischen Landesausbaues in Vorpommern. In: Christian Lübke (Hrsg): Struktur und Wandel im Früh- und Hochmittelalter. Eine Bestandsaufnahme aktueller Forschungen zur Germania Slavica (=Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, Bd. 5), Stuttgart 1998, S. 301—311.
 Nicole Kiesewetter; Tobias Kunz & Felix Schönrock: Ein interdisziplinäres Forschungsprojekt zum Kloster Eldena. In: Oliver H. Schmidt; Heike Frenzel & Dieter Pötschke (Hrsg.): Spiritualität und Herrschaft (= Studien zur Geschichte, Kunst und Kultur der Zisterzienser, Bd. 5), Berlin, S. 206—222.
 Lutz Mohr: Ein Streifzug und Wegweiser durch die Greifswalder Ortsteile Eldena und Friedrichshagen in Vergangenheit und Gegenwart. 2. Auflage, Greifswald 1979, S. 10-34.
 Gerd Baier; Horst Ende & Renate Krüger: Die Denkmale des Kreises Greifswald, Leipzig 1973, S. 135—146.

Ссылки 
 Руины аббатства Элдена в картинах Каспара Давида Фридриха 
 Аббатство Элдена на сайте Cistercensi.info

Примечания 

Померания
Католические монастыри
Цистерцианские монастыри Германии